Alphomelon — род мелких наездников подсемейства Microgastrinae из семейства Braconidae (Ichneumonoidea).

Распространение 
Северная Америка, Южная Америка.

Описание 
Мелкие паразитические наездники (около 2 мм). От близких родов отличается коротким гипопигием; яйцеклад примерно равен по длине задней голени; проподеум морщинистый; I-й тергит брюшка немного длиннее своей ширины; II-й тергит много шире первого и короче третьего тергита. Жгутик усика 16-члениковый. Нижнечелюстные щупики 5-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 3 сегментов. Дыхальца первого брюшного тергиты находятся на латеротергитах. Паразитируют на гусеницах бабочек (Hesperiidae).

Классификация 
Род был впервые выделен американским энтомологом Уильямом Ричардом Мейсоном в 1981 году на основании типового вида . Alphomelon принадлежит к подсемейству Microgastrinae.

 Alphomelon arecaphile
 Alphomelon brachymacher
 Alphomelon brasiliense
 Alphomelon bromeliphile
 Alphomelon citroloma
 Alphomelon conforme
 Alphomelon crocostethus
 Alphomelon disputabile
 Alphomelon melanoscelis
 Alphomelon nanosoma
 Alphomelon nigriceps
 Alphomelon paurogenum
 Alphomelon pyrrhogluteum
 Alphomelon rhyssocercus
 Alphomelon rugosum
 Alphomelon simpsonorum
 Alphomelon talidicida
 Alphomelon winniewertzae
 Alphomelon xestopyga

См. также 
 Illidops

Примечания

Литература 
 
 
Microgastrinae
Роды перепончатокрылых